Антунеш () — португальське прізвище. Відомі носії:
 Антоніу Лобу Антунеш — португальський письменник
 Віторіну Антунеш — португальський футболіст
 Жозе Марія Антунеш — португальський футболіст

Португальські прізвища